Wynants ou Wijnants est un patronyme flamand dérivé du prénom Wynant (ou Wijnant), auquel est accolé le suffixe génitif de descendance -s. Le nom provient du nom germain wig-nanth (de wig- : combat et -nanth : vaillant).

Variantes:
 Wijnands, Wijnandt, Wijnandts, Wijnant, Wijnants, Wijnans, Wijnaendts
 Dewijnants, De Wijnants, Dewynants, Dewynantz
 Wynand, Wynands, Wynandt, Wynant, Wynans, Wynants, Wynhandt
 Wienand, Winand, Winands, Winant, Winants, Winandts
 Weinand, Weinants, Weynand, Weynandt, Weynant, Weynants, Weynans, Weynands 
 Dewinant, Vinant, Vinandy, Winance, Winandy

Patronymie 

Bjorn Wijnants	(1983-  ), sportif belge	 
Christian Wijnants (1977-  ), fashion designer belge
Ernest Wijnants (1878-1974), artiste et sculpteur belge
Jan Wijnants (1632-1684), artiste-peintre baroque néerlandais ;	  
Jan Wijnants (1958-  ), coureur cycliste belge ;
Ludwig Wijnants (1956-  ), coureur cycliste belge ;	 
Nathalie Wijnants (1976-  ), actrice belge ;
Olaf Wijnants (1949- ), acteur néerlandais ;
Pierre Wijnants (1914-1978), prêtre missionnaire belge, archevêque de Mbandaka-Bikoro (Congo) ; 
Sarah Wijnants (1999- ), joueuse de football belge.

Patronyme flamand